Агнешка Цыль (урождённая Гжибек; ; род. 28 февраля 1984, Еленя-Гура, Нижнесилезское воеводство, Польша) — бывшая польская биатлонистка.

В сезоне 2008-2009 она завоевала бронзу в составе эстафеты на одном из этапов Кубка Мира (бронза досталась полькам после дисквалификации эстафетной команды России).

Участвовала в Зимних Олимпийских Играх 2010 в составе сборной Польши. Там она показала лучший результат в карьере, став 7-й в индивидуальной гонке на 15 км. По итогам сезона она заняла 32 строчку общего зачета Кубка Мира (первое место среди польских биатлонисток).

Завершила карьеру в сезоне 2012—2013 годов, в возрасте 29 лет.

Спортивная карьера

Юниорские и молодёжные достижения

Участие в Олимпийских играх

Участие в Чемпионатах мира

Участие в Чемпионатах Европы

Карьера в Кубке мира 
 Дебют в кубке мира — 1 декабря 2006 года в спринтерской гонке в Эстерсунде — 75 место.
 Первое попадание в очковую зону — 28 февраля 2008 года 24 место в спринтерской гонке в Пхёнчхане.

Общий зачет в Кубке мира 
 2007—2008 — 64-е место (13 очков)
 2008—2009 — 53-е место (99 очков)
 2009—2010 — 32-е место (287 очков)
 2010—2011 — 22-е место (412 очков)
 2011—2012 — 44-е место (135 очков)
 2012—2013 — 65-е место (47 очков)

Примечания

Ссылки 
 Профиль IBU
 Официальный сайт Агнешки Цыль

Биатлонисты Польши
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по летнему биатлону